Кюнхакль () — немецкая фамилия.

Носители фамилии
 Кюнхакль, Том (род. 1992) — немецкий хоккеист, сын Эрика Кюнхакля.
 Кюнхакль, Эрих (род. 1950) — немецкий хоккеист и тренер, отец Тома Кюнхакля